Curtiss (bedrijf), een historisch merk van motorfietsen, vliegtuigen en vliegtuigmotoren
 Curtiss (automerk), een historisch Frans automerk
 Curtiss (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Glenn Curtiss, oprichter/eigenaar van de Curtiss Aeroplane Company
Zie ook:
 Curtis (doorverwijspagina)